Johannesberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Johannesberg (Bayern), Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Johannesberg (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Johannesberg (Fulda), Ortsteil der Kreisstadt Fulda, Hessen
 Johannesberg (Bad Hersfeld), Stadtteil der Kreisstadt Bad Hersfeld, Hessen mit Gericht Johannesberg
 Johannesberg (Kürten), Ortsteil in der Gemeinde Kürten, Rheinisch Bergischer Kreis
 Johannesberg, historische Schreibweise von Johannisberg, Ortsteil der Ortsgemeinde Windhagen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Johannesberg (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde von Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Johannesberg (Gemeinde St. Paul), Katastralgemeinde von St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Johannesberg, , Berg in der Katastralgemeinde Harmannstein, auf dem sich ehemals eine Kuenringerburg befand

in Polen:
 Johannesberg, deutscher Name der Ortschaft Janowa Góra, Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Johannesberg, deutscher Name der Gemeinde Janov nad Nisou, Liberecký kraj
 Johannesberg, deutscher Name der Gemeinde Svatý Jan nad Malší, Jihočeský kraj
 Johannesberg, deutscher Name von Janovičky (Heřmánkovice), Okres Náchod
 Schloss Johannesberg, deutscher Name von Schloss Jánský Vrch, Olomoucký kraj

in der Slowakei:
 Johannesberg, deutscher Name der Gemeinde Kremnické Bane, Banskobystrický kraj

Siehe auch:
 Johannisberg, Johannisborg, Johanssenberga
 Johannisburg, Johannesburg